Le Jardin Exotique et zoo de Sanary-Bandol est un jardin botanique et parc zoologique situé à Sanary-Bandol dans le département du Var, en France.

Animaux 

Il compte plus de 50 espèces animales dont :

 Coatis
 Zèbres 
 Perroquets et aras
 Toucans
 Tortues
 Casoars (rares dans les parcs zoologiques en France)
 Ocelots
 Servals...

Historique 

Le parc a été créé dans les années 1960 par la famille Clément.

Liens externes 
 
 Parc Animalier & Exotique Sanary-Bandol

Jardin botanique en France
Parc zoologique dans le Var